Ива́н Рыжко́в:
 Рыжков, Иван Васильевич (1923—1982) — советский учёный-литейщик, лауреат Ленинской премии.
 Рыжков, Иван Ермолаевич (1921—2011) — Герой Советского Союза.
 Рыжков, Иван Николаевич (1906—1991) — советский военный деятель.